Krokträsket kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Krokträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Krokträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (33,2 ha)
Lill-Krokträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (14,8 ha)
Stor-Krokträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (38,2 ha)
Krokträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (95,1 ha)
Krokträsket (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Krokträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 732137-184602), sjö i Kalix kommun,  (16,6 ha)
Krokträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 733109-182633), sjö i Kalix kommun,  (60,1 ha)
Krokträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun, 
Krokträsket (Piteå socken, Norrbotten, 726329-168410), sjö i Piteå kommun,  (17,9 ha)
Krokträsket (Piteå socken, Norrbotten, 727616-173898), sjö i Piteå kommun,  (11 ha)
Krokträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734602-176870), sjö i Bodens kommun,  (76,5 ha)
Krokträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735120-178645), sjö i Luleå kommun,  (10,9 ha)
Krokträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735968-177793), sjö i Bodens kommun,  (11,6 ha)
Krokträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (27,9 ha)
Krokträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (1,59 km²)
Krokträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 732071-177369), sjö i Bodens kommun,  (17,9 ha)
Krokträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 732839-175682), sjö i Bodens kommun,  (4,77 km²)
Krokträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (37,9 ha)
Krokträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 739019-173100), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,76 ha)
Krokträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 739182-171528), sjö i Jokkmokks kommun,

Finland
Krokträsket, Nagu, Pargas stad, Egentliga Finland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn